Шеметовский сельский округ

Московская область 

 Шеметовский сельский округ Серебряно-Прудского района (1994—2006)

Рязанская область 

 Шеметовский сельский округ Чучковского района (до 2006 года)